Fußball-Bundesliga 1988/1989 vanns av Bayern München före Köln och Werder Bremen.

Efter Bayern Münchens seger med 5–0 hemma över Bayer Uerdingen och FC Kölns 0–0 borta mot Stuttgarter Kickers i omgång 32 var seriesegern för Bayern klar då man ledde serien med fem poäng.

Tabell

Källor

Noter 

1988 i Västtyskland
1989 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1988/1989
1988/1989